Buona Apocalisse a tutti! (Good Omens. Le belle e accurate profezie di Agnes Nutter, Strega) – romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman del 1990
Good Omens – serie televisiva del 2019